

Polska 
 Komarowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów
 Komarowo – osiedle Pruszcza Gdańskiego, położone w południowo-wschodniej części miasta.

Ukraina 
 Komarowo – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim
 Komarowo – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie starowyżewskim

Białoruś 
 Komarowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław
 Komarowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce
 Komarowo – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi
 Komarowo – dawny chutor w obwodzie grodzieńskim, rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Wołpa